Myssholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myssholmen (vid Gäddbergsö, Lovisa), Nyland, 
 Myssholmen (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Massholmen
Mössholmen

Robotskapade Finlandförgreningar